Соригера ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пальярс-Собира. Занимает площадь 106,1 км². Население — 377 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 135 км.

История 
Город основан в 1972 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Soriguera en Google Maps

Населённые пункты Льейды
Муниципалитеты Льейды